Edmund Bruggmann (1943-2014), Zwitserse alpineskiër
 Jürg Bruggmann (1960-), Zwitsers wielrenner
 Lisel Bruggmann (1900-1973), Zwitserse feministe en communiste

Zwitserse achternaam